Knud Rasmussen est un explorateur danois.

Knud Rasmussen peut aussi désigner :
 HDMS Knud Rasmussen, un navire de la Marine royale danoise ;
 classe Knud Rasmussen, une classe de navire de la Marine royale danoise.